Михал Моравчик (; , Клатови, Чехия) — чешский хоккеист, защитник. Участник чемпионатов мира 2018, 2019 и 2021 годов в составе сборной Чехии. Сейчас играет за клуб чешской Экстралиги «Спарта Прага».

Биография 
Михал Моравчик начал играть за юниорские команды ХК «Шкода Пльзень» в сезоне 2009/10. В 2013 году дебютировал в Экстралиге. Начиная с сезона 2014/15 стал постоянным игроком основы.

В 2017 году впервые был приглашён в сборную Чехии. Всего за сборную сыграл 48 матчей, набрал 13 очков (1 шайба и 12 передач), в том числе на чемпионатах мира 2018, 2019 и 2021 годов — 19 игр, 8 очков (1+7). После чемпионата мира 2018 года перебрался за океан, подписав годичный контракт на сумму $ 925 000 с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс».

Моравчик так и не смог пробиться в основной состав «Монреаля», в основном он играл в АХЛ за фарм-клуб «Канадиенс» «Лаваль Рокет». 30 января 2019 года было объявлено о возвращении Моравчика в «Пльзень». В январе 2020 года был обменян в клуб «Литвинов». Сезон 2020/21 Моравчик провёл в финской лиге за клуб «Таппара». Летом 2021 года перешёл в пражскую «Спарту».

Достижения 
 Бронзовый призёр Экстралиги 2016 и 2019

Статистика

Клубная карьера

Международная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте habsprospects.com
 Статистика на eliteprospects.com
 Статистика на hockeydb.com
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации

Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Клатовы»
Игроки ХК «Рытиржи Кладно»
Игроки ХК «Шкода»
Игроки ХК «Литвинов»
Игроки «Лаваль Рокет»
Игроки ХК «Таппара»
Игроки ХК «Спарта» Прага